Лаэ — атолл в составе Маршалловых островов.
 Лаэ — город в Папуа — Новой Гвинее.